Amazon je lahko:
 Amazon.com - spletna trgovina
 Amazon - brazilska glasbena skupina
 HMS Amazon - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice